José Jiménez Fernández puede hacer referencia a
 José Jiménez Fernández (1846-1873), pintor español.
 Joselito (1943-), cantante y actor español,